Теквондо се на Медитеранским играма појављује као службени део програма први пут. Борбе у овом спорту на Медитеранским играма 2013. су се одржавале од 21. до 23. јуна у  у дворани Едип Буран.

Такмичари су били распоређени у по 4 тежинске категорије, по четири у мушкој и женској конкуренцији.

Освајачи медаља

Мушкарци

Жене

Биланс медаља

Види још 
 Медитеранске игре 2013.
 Теквондо

Спољашње везе 
 Резултати теквонда на Медитеранским играма 2013.

Теквондо
Теквондо на Медитеранским играма
Медитеранске игре 2013.